Джане́р Эрки́н (; ) — турецкий футболист, левый защитник. Джанер в составе сборной Турции занял первое место на чемпионате Европы 2005 среди юношей до 17 лет, а также стал вторым среди бомбардиров на юниорском чемпионате мира 2005 года, где его сборная заняла 4-е место.

Биография 
Родился в богатой семье. Мать-Эсра,наполовину Турчанка,Наполовину Уйгурка,домохозяйка. Отец-Абдурахим,местный Уйгур,Имеет несколько ресторанов,Пара воспитывала 5 детей  Выступал за турецкий клуб «Манисаспор». В межсезонье 2006/2007 был приобретён московским ЦСКА. За ЦСКА дебютировал в матче против петербургского «Зенита» 26 мая 2007 года, выйдя на замену на 82-й минуте. 12 июля 2008 года забил свой первый и единственный гол за ЦСКА в матче 13-го тура чемпионата России в ворота московского «Спартака», принципиального соперника армейцев (матч закончился разгромной победой ЦСКА 5:1). Летом 2009 года футболист был арендован турецким «Галатасараем». 30 июня 2010 года Джанер подписал контракт с «Фенербахче» сроком на 4 года. Трансфер игрока из ЦСКА обошёлся «жёлто-синим» в 2 млн евро.

В июле 2016 года Эркин перешёл в миланский «Интер». Однако он почти сразу был отдан в аренду турецкому «Бешикташу», так как не подошёл новому главному тренеру «Интера» Франку де Буру:
«Я думал, что «Интер» станет большим шагом в моей карьере. Ставил цели регулярно играть, выигрывать трофеи и наслаждаться поддержкой фанатов «Интера». Я не хотел покидать «Интер», даже когда ушел Манчини. Но отношение Франка де Бура ко мне было ужасным, будто я игрок, только пришедший из молодежки. Это было неприемлемо.»

Достижения 
 ЦСКА
 Обладатель Кубка России: 2007/08, 2008/09
 Обладатель Суперкубка России: 2009
 «Фенербахче»
 Чемпион Турции (2): 2010/11, 2013/14
 Обладатель Кубка Турции (2): 2011/12, 2012/13
 Обладатель Суперкубка Турции: 2014

Статистика 
 По состоянию на 7 июля 2017 года

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока на официальном сайте ЦСКА

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Турции по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Манисаспор»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Фатих Карагюмрюк»